Макмаон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Макмаон, Малькольм (род. 14 июня 1949, Лондон) — английский прелат Римско-католической церкви, девятый архиепископ Ливерпуля.
 Макмаон, Стив (род. 20 августа 1961, Ливерпуль) — английский футболист, игравший на позиции полузащитника, тренер и спортивный телевизионный эксперт.